Alfons av Toulouse kan syfta på:
 Greve Alfonso Jordan, 1103–1148
 Greve Alfons av Poitou, 1220–1271